Ricardo Gardner (Saint Andrew Parish, 25 de setembro de 1978) é um ex-futebolista profissional jamaicano, que atuava como defensor.

Carreira 
Fez carreira no Bolton Wanderers.

Gardner integrou o elenco da Seleção Jamaicana de Futebol, na Copa da França, jogou com apenas dezanove anos.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Jamaica
Futebolistas do Bolton Wanderers F.C.
Futebolistas do Preston North End F.C.
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2000
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2003
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2009